Le nom Greeley peut désigner :

Toponyme
 Greeley (Colorado)
 Greeley (Iowa)
 Greeley (Kansas)

Patronyme

Andrew Greeley (1928-2013), sociologue, journaliste, professeur, écrivain et prêtre catholique américain.
Evelyn Greeley (1888-1975), actrice américaine du cinéma muet.
George Greeley (1917-), compositeur américain.
Horace Greeley (1811-1872), éditeur d'un important journal américain, l'un des fondateurs du Parti républicain.